Die Toppserie 2022 (norw. Toppserien) war die 36. Saison der höchsten Frauenfußball­liga in Norwegen. Die Saison begann am 20. März 2022 mit der Hauptrunde, die am 28. August 2022 endete. Im Anschluss wurden eine Meisterschafts- und eine Abstiegsrunde gespielt (s. Modus). Nach dem Spieltag am 18. Juni gab es eine Pause bis zum 6. August wegen der Ausrichtung der Fußball-EM 2022 in England.

Der letztjährige Titelträger IL Sandviken schloss sich Brann Bergen an und ging als SK Brann Kvinner in die Saison. Den Absteiger Klepp IL ersetzte Røa IL, dem damit der direkte Wiederaufstieg gelungen war.

Am vorletzten Spieltag sicherten sich die SK Brann Kvinner durch ein 2:1 bei Rosenborg BK die Meisterschaft und verteidigten ihren Titel. Vålerenga Oslo sicherte sich den zweiten Startplatz für die Qualifikation zur Champions League. Spannend war der Abstiegskampf; erst durch ein Tor in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg über Røa IL am letzten Spieltag der Abstiegsrunde sicherte sich Avaldsnes IL den Platz in der Relegation gegen den Gewinner der Abschlussrunde der 1. Divisjon und erreichte hier den Verbleib in der Toppserie. Kolbotn IL musste absteigen, während TIL 2020 in der 1. Divisjon verblieb und Åsane Fotball der Aufstieg gelang.

Torschützenkönigin wurde Elise Thorsnes von Vålerenga Oslo, die insgesamt 19 Tore erzielte (Hauptrunde + Meisterschaftsrunde).

Modus 
Der ursprünglich schon in der Saison 2020 vorgesehene neue Modus mit Aufteilung der Liga in eine Meisterschaftsrunde und eine Abstiegsrunde nach einer kompletten Doppelrunde wurde nun erstmals angewendet. Geändert wurde lediglich die Qualifizierung des zweiten Champions-League-Teilnehmers; statt eines Play-offs zwischen dem Zweiten der Meisterrunde und dem Gewinner der Abstiegsrunde, qualifizierte sich der Zweite der Meisterrunde direkt.

Nach Reduzierung der Liga auf zehn Teilnehmer wurde zunächst eine Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel gespielt. Im Anschluss an diese Serie wurde die Liga aufgeteilt: Die ersten vier der Tabelle spielten in einer weiteren Doppelrunde untereinander den Meister aus. Die Ergebnisse der ersten Doppelrunde wurden gestrichen, stattdessen starteten die Teams mit 6, 4, 2 bzw. 0 Punkten, absteigend nach Tabellenplatz. Der Sieger (Tabellenerste) dieser Runde ist neuer norwegischer Meister und nimmt, wie auch der Tabellenzweite, an der Qualifikation zur UEFA Women’s Champions League der Folgesaison teil.

Die letzten sechs ermittelten zusammen mit den beiden ersten Teams der 1. Divisjon in einer einfachen Spielrunde die zwei Absteiger (Platz 7 und 8). Die Ergebnisse der ersten Doppelrunde wurden gestrichen. Der Sechste dieser Abstiegsrunde spielte in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel gegen den Ersten der Abschlussrunde der 1. Divisjon um einen Startplatz in der Toppserie 2023.

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Meisterschaftsrunde 
Die ersten vier Teams der Hauptrunde spielten in einer Doppelrunde den Meister aus. Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden gestrichen, stattdessen starteten die Teams mit 6, 4, 2 bzw. 0 Punkten, absteigend nach Tabellenplatz. Die sechs Spielrunden wurden vom 10. September 2022 bis 30. Oktober 2022 ausgetragen.

Tabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die letzten sechs Teams der Hauptrunde ermittelten zusammen mit den beiden ersten der 1. Divisjon in einer einfachen Spielrunde die zwei Absteiger (Platz 7 und 8). Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden gestrichen. Der Sechste der Abstiegsrunde spielt in der Relegation gegen den Ersten der Abschlussrunde der 1. Divisjon um einen Startplatz in der Toppserie 2023. Die sieben Spielrunden wurden vom 10. September 2022 bis 30. Oktober 2022 ausgetragen. Per Losentscheid wurde entschieden, welche Teams vier Heimspiele und welche nur drei haben.

Tabelle

Kreuztabelle

Relegation 
In der Relegation traf der Sechste der Abstiegsrunde auf den Sieger der Schlussrunde der 1. Divisjon. Gespielt wurde am 6. und 19. November 2022. Avaldsnes IL setzte sich durch und verblieb in der Toppserie.

|}

Beste Torschützinnen 
Gewertet wurden die addierten Treffer aus der Hauptrunde plus Meisterschafts- bzw. Abstiegsrunde. Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no
 Toppserien 2022 bei NRK

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022